FHB est un sigle qui peut désigner :
 Fondation Heinrich Böll, une fondation politique allemande affiliée au parti Alliance 90 / Les Verts ;
 Fédération haïtienne de basket-ball, une association chargée d'organiser, de diriger et de développer le basket-ball en Haïti.